

Informatica 
 DLX  – architettura di microprocessori

Altro 
 DLX – 560 nel sistema di numerazione romano